Abierto Mexicano TELCEL 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Abierto Mexicano TELCEL rozgrywany w dniach 27 lutego–5 marca 2006 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 690 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Meksyku